Sticlă poate fi:

 Sticlă, un material
 Sticlă (obiect), un recipient, de obicei cu gât îngust, folosit la păstrarea lichidelor
 Sticlă Turda, companie producătoare de sticlă din România
 Sticla lowe, tip de sticlă ce se folosește în tâmplăria termoizolantă
 Fibră de sticlă, material din sticlă care se prezintă sub formă de fibre fine
 Puțină sticlă colorată, poezie de Nichita Stănescu din volumul Belgradul în cinci prieteni